Errera steht für:
 Errera-Kanal (französisch Chenal Errera), eine Meerenge im Norden der Antarktischen Halbinsel
 Kap Errera, eine Kap, welches das südwestliche Ende der Wiencke-Insel im westantarktischen Palmer-Archipel bildet
 Hôtel Errera, ein Gebäude in der belgischen Hauptstadt Brüssel

Errera ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Errera (1886–1960), belgischer Mathematiker
 Chmouel Errera (1914–2014), französischer Rabbiner
 Gérard Errera (* 1943), französischer Diplomat
 Giacomo Errera (1834–1880), italienischer Bankier und Generalkonsul von Italien in Belgien; in Belgien auch Jacques Errera genannt
 Isabelle Errera (1869–1929), belgische Kunsthistorikerin
 Jacques Errera (1896–1977), belgischer Physikochemiker
 Léo Errera (1858–1905), belgischer Botaniker und Hochschullehrer
 Nicolas Errèra (* 1967), französischer Musiker und Komponist

 Ugo Errera (1843–1888), italienischer Rechtsanwalt, Komponist und Pianist